Pastinaca Linneusz, 1753 – nazwa naukowa rodzaju pasternak – roślin z rodziny selerowatych (Apiaceae). 
 Pastinaca Swainson, 1838 – synonim rodzaju ryb z rodziny  ogończowatych (Dasyatidae).